Skupina znaků SF2 může mít různé významy:

Sf2 
 Zkratka pro SoundFont, obchodní značku vztahující se k souborovému formátu a související technologii vytvořené pro vyplnění mezery mezi nahrávaným a syntetizovaným zvukem.

SF2 
 Fluorid sirnatý – chemická sloučenina